Ça va se savoir est :
 Ça va se savoir, un beignet camerounais
 Ça va se savoir !, une émission de télévision belgo-française, adaptation de l'émission télévisée américaine The Jerry Springer Show.